Колимер може бити:

 Колимер (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Колимер (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ